Niemcy:
 Alsdorf – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Akwizgran
 Alsdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Alsdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Stany Zjednoczone:
 Alsdorf – miejscowość